103 rok naszej ery
 103 rok przed naszą erą
 103 liczba liczba pierwsza
 gromada Messier 103
 gromada otwarta NGC 103
 planetoida (103) Hera
 misja promu kosmicznego STS-103
 103 jest liczbą atomową pierwiastka lorensu
 droga wojewódzka nr 103
 droga krajowa nr 103 (Węgry)
 linia kolejowa nr 103
 CIII – sonet Williama Szekspira
 Psalm 103
 103 męczenników koreańskich
 lokomotywy:
 AMD 103 Genesis
 Baureihe 103
 granat obronny PRB 103
 katastrofa lotu Pan Am 103
 czołg Stridsvagn 103
 mina ABB Mi 103